Die Liste der Mitglieder des 2. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 2. Wahlperiode  (1951–1955) dem Niedersächsischen Landtag angehörten.

Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Kopf IV.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Karl Olfers (SPD)
 Vizepräsidenten
 Friedrich Wilke  (DP/CDU)
 Richard Meyer (BHE)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 6. Mai 1951 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

CDU und DP waren zur Landtagswahl gemeinsam unter dem Namen Niederdeutsche Union angetreten und bildeten in der 2. Wahlperiode auch eine gemeinsame Fraktion. Nach dem Verbot der SRP durch das Bundesverfassungsgericht am 23. Oktober 1952 wurden alle 16 Mandate dieser Partei gestrichen. Entsprechend einer Neuberechnung der Sitzverteilung wurden diese 16 Mandate mit Nachrückern aus den anderen Parteien besetzt. Zentrum, DRP, KPD und DSP besaßen keinen Fraktionsstatus, da nur Vereinigungen mit mindestens zehn Mitgliedern eine Fraktion waren. Am 8. Oktober 1953 schlossen sich 13 Abgeordnete zu einer Fraktion Mitte zusammen, die jedoch mit Unterschreiten der Zehnergrenze am 11. Januar 1955 wieder aufgelöst wurde.

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 
LWV = Landeswahlvorschlag

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 02. Wahlperiode
 03